Palatin est un terme qualifiant ce qui relève du palais.

Deux acceptions 
En biologie, l'os palatin est l'os du palais (en latin palatum), partie supérieure de la cavité buccale de la plupart des mammifères et des reptiles.

En architecture, l'adjectif relatif au palais d'un prince (en latin palatium) est actuellement « palatial », mais dans un sens  dérivé de cette notion, le mot « palatin » est encore utilisé dans certaines occurrences, souvent historiques.

Rome 
Une des sept collines est le Mont Palatin (en latin Palatium).

Allemagne 
Palatin (en allemand pfälzisch) est un adjectif dérivé de Palatinat (Pfalz), région historique qui est aujourd'hui appelée Palatinat du Rhin (Pfalz am Rhein) ; 

1) le palatin ou francique palatin est un dialecte du francique rhénan dans le sous-groupe francique du moyen-allemand, parlé dans le Palatinat du Rhin, dans le Land de Rhénanie-Palatinat ;

2) le comte palatin était un grand officier chargé, dans les premiers temps du Saint-Empire romain germanique, de la surintendance des revenus du monarque et d'une partie de sa juridiction. Il tirait son nom du fait qu'il habitait en général un des palais impériaux situés dans le duché où il avait été envoyé ;

3) Le comte palatin du Rhin était le souverain de la principauté du Palatinat ou Comté palatin du Rhin (Pfalzgrafschaft bei Rhein), qui était un Electorat ;

Hongrie 
1) le Grand Palatin ou Palatin (en hongrois : nádorispán/ nádor) était un des magnats ; il était premier ministre et représentant du roi, général de l'armée, chef suprême de la justice et régent en cas d'absence ou de minorité. Il était choisi par l'Assemblée nationale entre quatre candidats présentés par le roi.

2) les simples palatins étaient les responsables des subdivisions du territoire appelées « cûmitat » ou « palatinats » ;

Pologne 
Jusqu'au , on utilisait en français le mot palatin pour désigner le responsable d'un palatinat , mots qui ont été remplacés par « voïvode » et « voïvodie » (directement reliés aux mots polonais : wojewoda, województwo).

Voir aussi 

 Paladin
 
 Palatino